Chuquisaca se puede referir a:

 Chuquisaca, departamento de Bolivia.
 Chuquisaca, antiguo departamento de la Confederación Perú-Boliviana.
 Chuquisaca, antiguo nombre de Sucre, una de las capitales de Bolivia.